El terme hard boiled és la denominació en anglès de la novel·la negra.
 Hard Boiled (pel·lícula), títol anglès de la pel·lícula de John Woo (1992).
 Hard Boiled (còmic), nom d'una sèrie de còmics.